(2060) Chiron es un cuerpo menor perteneciente a los centauros descubierto el 18 de octubre de 1977 por Charles Thomas Kowal desde el observatorio del Monte Palomar, Estados Unidos. En 1989 se le detectó una cola cometaria, por lo que también ha sido clasificado como cometa. El astrónomo Michael E. Brown lo categoriza como un posible planeta enano debido a que tiene un diámetro de 206 km.

Es posible que, al igual que (10199) Cariclo, tenga un par de anillos.

Designación y nombre 
Chiron fue designado al principio como .
Más adelante se nombró por Quirón, uno de los centauros de la mitología griega.

Quirón fue descubierto el 1 de noviembre de 1977 por Charles Kowal a partir de las imágenes que se tomaron dos semanas antes en el Observatorio Palomar.
Fue designado temporalmente como 1977UB. En el momento de su descubrimiento se encontraba en el afelio y fue el planeta menor más distante conocido. Más tarde se encontraron varias imágenes por el método precovery que se remontaban al año 1895, las cuales permitieron determinar con exactitud su órbita. En 1945 estuvo en su perihelio pero no se detectó porque las pocas exploraciones de entonces no eran sensibles a los movimientos lentos de los objetos. La búsqueda de planetas distantes del Observatorio Lowell no profundizó lo suficiente en los años 30 y no cubrió la región precisa del cielo en los años 40.

En 1979 fue designado como 2060 Quirón. Quirón fue uno de los centauros y se sugirió que se reservasen los nombres de los demás centauros para los objetos del mismo tipo. Estos cuerpos han sido designados Centauros, por la raza de seres mitad hombre/mitad caballo en reconocimiento a la doble naturaleza de estos objetos mitad asteroide/mitad cometa.

Características orbitales 
Quirón orbita a una distancia media del Sol de 13,64 ua, pudiendo alejarse hasta 18,85 ua y acercarse hasta 8,427 ua. Su excentricidad es 0,3821 y la inclinación orbital 6,938 grados. Emplea 18400 días en completar una órbita alrededor del Sol.

Se observó que la órbita de Quirón es altamente excéntrica (0,37), con un perihelio justo dentro de la órbita de Saturno y un afelio justo por fuera del perihelio de Urano (sin embargo no llega a alcanzar la distancia media de Urano). De acuerdo con el programa Solex, la máxima aproximación de Quirón a Saturno fue en mayo del año 720, a menos de 30 Gm. Durante este paso, la gravedad de Saturno hizo que el Semieje mayor de Quirón disminuyese de 14,4 UA a 13,7 UA. En cambio no se acerca tanto a Urano; Quirón cruza la órbita de Urano cuando este se encuentra más alejado del Sol. Atrajo mucho interés ya que fue el primer objeto descubierto con semejante órbita, muy lejos del cinturón de asteroides. Quirón está clasificado como un centauro, el primero del grupo de objetos que órbita entre los planetas exteriores. Se puede clasificar a Quirón como un objeto SU ya que en su perihelio está dentro de la zona de control de Saturno y en su afelio dentro de la zona de control de Urano. Los Centauros no permanecen en órbitas estables y al cabo de millones de años acaban siendo expulsados por la perturbación gravitatoria de los planetas gigantes, trasladándolos a otras órbitas o dejando el sistema solar. Probablemente Quirón proviene del cinturón de Kuiper y previsiblemente se convertirá en un cometa de corta vida en unos millones de años.

Quirón alcanzó su perihelio (punto más próximo al Sol) en 1996.

Características físicas 
La magnitud absoluta de Quirón es 6,1. Emplea 5,918 horas en completar una vuelta sobre su eje y tiene un diámetro de 166 km. Su albedo se estima en 0,15. Chiron está asignado al tipo espectral B de la clasificación Tholen y al Cb de la SMASSII.

El espectro visible e infrarrojo de Quirón es neutro y es similar a los asteroides de tipo C y al núcleo del cometa Halley.

El supuesto tamaño de un objeto depende de su magnitud absoluta (H) y de su albedo (la cantidad de luz que refleja). En 1984, Lebofsky estimó que Quirón tenía un diámetro de 180 km. Las estimaciones de los 80 se acercaron a los 150 km de diámetro. En 1993 se obtuvieron datos mediante ocultación de estrellas que sugerían un diámetro de unos 180 km. Los datos del Telescopio espacial Spitzer en 2007 estimaron que el diámetro de Quirón estaba cerca de los 233 ± 14 km. Por tanto puede que Quirón sea tan grande como (10199) Chariklo.

Su periodo rotacional es de 5,917813 horas, un valor determinado por la observación de la variación en su curva de luz.

Comportamiento cometario 
En febrero de 1988, a 12 UA del Sol, el brillo de Quirón alcanzó el 75%. Este comportamiento es típico de los cometas pero no de los asteroides. Otras observaciones en abril de 1989 mostraron que Quirón había desarrollado una coma cometaria, y la cola se detectó en 1993. Quirón se diferencia de otros cometas en que el agua no es el componente principal de su coma, ya que está demasiado lejos del Sol como para que el agua se sublime.

En el momento de su descubrimiento, Quirón estaba cerca de su afelio, si bien las observaciones mostrando la coma se realizaron cerca del perihelio, explicando quizás por qué no se detectó antes el comportamiento cometario. El hecho de que Quirón siga todavía activo parece indicar que no lleva mucho tiempo en esa órbita.

Quirón es designado oficialmente cometa y asteroide a la vez, muestra de que algunas veces la línea divisoria entre dos tipos de objeto es muy difusa. El término protocometa también ha sido utilizado. Siendo de al menos 130 km de diámetro, es inusualmente grande para el núcleo cometario.

Desde el descubrimiento de Quirón, se han descubierto otros centauros, y casi todos ellos están clasificados como asteroides pero están siendo observados ante un posible comportamiento cometario. (60558) Echeclus ha mostrado una coma y ya tiene la designación cometaria 174P/Echeclus. Después de alcanzar el perihelio a principios del 2000, el centauro (52872) Okyrhoe brilló de manera significativa.

Existen otros asteroides no centauro que también están clasificados como cometas del Cinturón de Asteroides: (4015) Wilson-Harrington, (7968) Elst-Pizarro, y (118401) LINEAR.

Anillos 
Se sospecha que Quirón tenga anillos parecidos a los de (10199) Cariclo. Según observaciones hechas 1993, 1994 y 2011 se encontraron varios ocultamientos inesperados, que al principio fueron asociados con la actividad cometaria del objeto. 
Se propone que los anillos de Quirón tengan un radio de 324 (± 10) km. Su apariencia cambiante en ángulos de visión diferentes puede explicar en gran parte la variación a largo plazo en el brillo de Quirón y por lo tanto las estimaciones del albedo y el tamaño de Quirón. Además, al suponer que el hielo de agua está en los anillos de Quirón, puede explicar la variación de la intensidad de las bandas de absorción de hielo-agua infrarroja en el espectro de Quirón, incluyendo su desaparición en 2001 (cuando los anillos estaban bordeados).

Además, el albedo geométrico de los anillos de Quirón determinado por espectroscopia es consistente con el utilizado para explicar las variaciones de brillo a largo plazo.

Referencias culturales 
Quirón es mencionado durante el capítulo 24 de la primera temporada de la serie de televisión estadounidense Alf.

Véase también 
 Lista de asteroides del (2001) al (2100)
 Cuerpo menor del sistema solar

Referencias

Enlaces externos 
 
  PMID 10688775. Preprint on arXiv.
  Preprint on arXiv.
 Patrick Moore Guinness book of Astronomy ISBN 0-85112-375-9
 SOLEX 9.1

Centauros (astronomía)
Cometas
Objetos astronómicos descubiertos por Charles Thomas Kowal
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio Palomar
Objetos astronómicos descubiertos en 1977
Posibles planetas enanos